Die Abkürzung HKU steht für:

 Herstellkosten des Umsatzes
 Handwerklich-Künstlerischer Unterricht
 Herzkatheteruntersuchung
 The Hong Kong University – Universität Hongkong (China)
 Hogeschool voor de Kunsten Utrecht – Hochschule für Kunst Utrecht (Niederlande)

HKU